Hoplandrothrips — род трипсов из семейства Phlaeothripidae (Thysanoptera). Полиморфная группа, питающихся грибами видов. Включает более 100 видов. Живут в основном на мёртвых ветвях, иногда образуя крупные колонии, которые демонстрируют половой диморфизм, а также мужской полиморфизм.

Распространение 
Встречаются всесветно.

Описание 
Мелкие насекомые (длина около 1—2 мм) с четырьмя бахромчатыми крыльями и немного сплющенным телом. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. Самцы полиморфные, отличаются размерами. Голова обычно длиннее своей ширины, зауженная позади глаз, сетчатая сверху. Постокулярные щетинки обычно хорошо развиты, широко расставлены. Усики 8-члениковые, III-й сегмент с 3 (или 2-4) сенсориями, IV с 4; пронотум обычно с 5 парами крупных щетинок.

Некоторые виды известны как вредители дерева кофе в Восточной Африке.

Классификация 
Включает более 100 видов из подсемейства Phlaeothripinae. Род был впервые описан в 1912 году в качестве подрода в составе рода Phloeothrips.

 Hoplandrothrips abrasi
 Hoplandrothrips acaciae
 Hoplandrothrips affinis
 Hoplandrothrips albipes
 Hoplandrothrips angulosus
 Hoplandrothrips angustatus
 Hoplandrothrips approximatus
 Hoplandrothrips armiger
 Hoplandrothrips arrhenus
 Hoplandrothrips bartlei
 Hoplandrothrips bellicosus
 Hoplandrothrips bidens
 Hoplandrothrips bournieri
 Hoplandrothrips brasiliensis
 Hoplandrothrips bredoi
 Hoplandrothrips brunneicinctus
 Hoplandrothrips brunneicornis
 Hoplandrothrips casamancae
 Hoplandrothrips caudatus
 Hoplandrothrips chapmani
 Hoplandrothrips choritus
 Hoplandrothrips coffeae
 Hoplandrothrips coloratus
 Hoplandrothrips consobrinus
 Hoplandrothrips cooperi
 Hoplandrothrips coorongi
 Hoplandrothrips corticis
 Hoplandrothrips costano
 Hoplandrothrips cubicola
 Hoplandrothrips edentatus
 Hoplandrothrips ellisi
 Hoplandrothrips elongatus
 Hoplandrothrips erythrinae
 Hoplandrothrips esakii
 Hoplandrothrips famelicus
 Hoplandrothrips fasciatus
 Hoplandrothrips flavidus
 Hoplandrothrips flavipes
 Hoplandrothrips forbesi
 Hoplandrothrips fusciflavus
 Hoplandrothrips fuscus
 Hoplandrothrips gloriosi
 Hoplandrothrips gynandrus
 Hoplandrothrips hemiflavus
 Hoplandrothrips hesperidum
 Hoplandrothrips honestus
 Hoplandrothrips hoodi
 Hoplandrothrips horridus
 Hoplandrothrips howei
 Hoplandrothrips huastecus
 Hoplandrothrips hungaricus
 Hoplandrothrips hylaius
 Hoplandrothrips hystrix
 Hoplandrothrips ibisci
 Hoplandrothrips ingenuus
 Hoplandrothrips insolens
 Hoplandrothrips irretius
 Hoplandrothrips jasmini
 Hoplandrothrips jennei
 Hoplandrothrips jennyae
 Hoplandrothrips juniperinus
 Hoplandrothrips kudoi
 Hoplandrothrips landolphiae
 Hoplandrothrips leai
 Hoplandrothrips lepidus
 Hoplandrothrips lissonotus
 Hoplandrothrips longirostris
 Hoplandrothrips maderensis
 Hoplandrothrips marshalli
 Hoplandrothrips mcateei
 Hoplandrothrips microps
 Hoplandrothrips nasutus
 Hoplandrothrips neovulcaniensis
 Hoplandrothrips nigricestus
 Hoplandrothrips nipponicus
 Hoplandrothrips nobilis
 Hoplandrothrips nonakai
 Hoplandrothrips obesametae
 Hoplandrothrips ochraceus
 Hoplandrothrips olmecanus
 Hoplandrothrips ommatus
 Hoplandrothrips oreillyi
 Hoplandrothrips orientalis
 Hoplandrothrips pallens
 Hoplandrothrips palmerae
 Hoplandrothrips parvus
 Hoplandrothrips pergandei
 Hoplandrothrips picticornis
 Hoplandrothrips priesneri
 Hoplandrothrips proteus
 Hoplandrothrips quadriconus
 Hoplandrothrips quercuspumilae
 Hoplandrothrips raptor
 Hoplandrothrips russelli
 Hoplandrothrips rusticus
 Hoplandrothrips ryukyuensis
 Hoplandrothrips salicacearum
 Hoplandrothrips schoutedeni
 Hoplandrothrips scutellaris
 Hoplandrothrips sides
 Hoplandrothrips symmetricus
 Hoplandrothrips tarascus
 Hoplandrothrips tareei
 Hoplandrothrips tristissimus
 Hoplandrothrips trucatoapicus
 Hoplandrothrips trybomi
 Hoplandrothrips tumiceps
 Hoplandrothrips ugandensis
 Hoplandrothrips uzeli
 Hoplandrothrips vansoni
 Hoplandrothrips variegatus
 Hoplandrothrips vazquezae
 Hoplandrothrips vernus
 Hoplandrothrips virago
 Hoplandrothrips williamsianus
 Hoplandrothrips xanthocnemis
 Hoplandrothrips xanthopoides

Примечания

Литература 
 Stannard L. J. (1957). The phylogeny and classification of the North American genera of the sub-order Tubulifera (Thysanoptera). Illinois Biological Monographs 25: 1—200.
 Mound L. A. & Marullo R. (1996). The Thrips of Central and South America: An Introduction. Memoirs on Entomology, International 6: 1—488.
 Mound L. A., Tree D. J. (2013). Fungus-feeding thrips from Australia in the worldwide genus Hoplandrothrips (Thysanoptera, Phlaeothripinae). Zootaxa 3700(3): 476—494. doi:10.11646/zootaxa.3700.3.8

Ссылки 
 
 
Роды трипсов